Zsilák György (1935–) mérnök
 Zsilák György (1942–) Jászai Mari-díjas artista